Mogilno est le nom de plusieurs localités en Pologne :

 Mogilno, ville de la Couïavie-Poméranie, siège de la gmina du même nom ;
 Mogilno (Łódź), powiat de Sieradz en voïvodie de Łódź ;
 Mogilno Małe, gmina de Dobroń, powiat de Pabianice, dans la voïvodie de Łódź ;
 Mogilno Duże, gmina de Dobroń, powiat de Pabianice, dans la voïvodie de Łódź ;
 Mogilno (Petite-Pologne), dans le powiat de Nowy Sącz en voïvodie de Petite-Pologne.